Крестлајн има више значења:
 Крестлајн (Калифорнија)
 Крестлајн (Охајо)